Michael Johansen (voetbalscheidsrechter), Deens voetbalscheidsrechter
 Michael Johansen (voetballer), Deens voetballer
 Michael Johansen (atleet), Deens atleet